Питер Барлоу (, 13 октября 1776 — 1 марта 1862) — английский физик и .

Биография 

Питер Барлоу родился в городе Норидже. В 1801 году в возрасте двадцати пяти лет он был назначен преподавателем математики в Королевском военном училище в Вулидже (юго-восточный Лондон). На этом посту Барлоу работал до 1847 года. В 1823 он стал членом Королевского общества и двумя годами позже получил медаль Копли. Барлоу уделял много внимания паровозостроению и заседал в железнодорожных комиссиях в 1836, 1839, 1842 и 1845. Он также провел несколько расследований для вновь образованной Железнодорожной инспекции в начале 1840 гг.

Его сыновья Питер Уильям Барлоу и Уильям Генри Барлоу стали выдающимися инженерами-строителями XIX века.

Барлоу получил много наград от британских и зарубежных научных сообществ. Его основные работы:
 «Элементарные исследования по теории чисел» (1811)
 «Новый математический и философский словарь» (1814)
 «Очерк о магнитном притяжении» (1820)
Исследования Барлоу в области магнетизма привели к важному для практики открытию методов исправления или компенсации ошибок (девиации) судового компаса. Помимо составления многочисленных полезных таблиц, он внёс большой вклад в составление «Encyclopaedia Metropolitana».
Питер Барлоу также создал несколько работ по теории прочности материалов, включая «Очерк о прочности и напряжениях в дереве» (1817) и «Монографию о сопротивлении материалов». Шестое издание (1867) первой из этих работ было подготовлено сыновьями Барлоу после его смерти и содержит биографию их отца.

Также известен работами по электромагнетизму (Колесо Барлоу, или «Барлово колесо»), устройству ахроматических телескопов (Линза Барлоу).

Изобретения 
 Закон Барлоу
 Формула Барлоу
 Линза Барлоу
 Униполярный электродвигатель (Колесо Барлоу)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Вычисление формулы Барлоу 
 Биографическая информация 

Физики Великобритании
Физики XIX века
Награждённые медалью Копли
Родившиеся в Норидже
Члены-корреспонденты Французской академии наук